Дикранум () — род листостебельных мхов семейства Дикрановые (Dicranaceae).

Мхи этого рода разрастаясь образуют плотные подушки, расселяясь на почве, упавших стволах деревьев и по скалам. Стебли вертикальные, обычно одиночные и не ветвящиеся, достигающие до 10 сантиметров в высоту.

Представители рода встречаются по всему миру. В Северной Америке они обычно приурочены к сосновым лесам.

Таксономия 
, 1801,  126.

Некоторые виды в прошлом могли относить к роду .

Виды 
Сведения о числе видов могут сильно различаться в зависимости от источника, одни авторы насчитывают 92 вида, другие до 140 видов, по сведениям ресурса The Plant List насчитывается более 320 видов, некоторые из них:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Листостебельные мхи
Флора Европы
Флора Северной Америки